Shideler ist der Familienname folgender Personen: 
 Thaddeus Shideler (1883–1966), US-amerikanischer Leichtathlet
 William Henry Shideler (1886–1958), US-amerikanischer Geologe

Siehe auch:
 Mount Shideler, Berg in der Antarktis